QED s-ar putea referi la

 Q.E.D. -- "Quod erat demonstrandum", o expresie latină utilizată la sfârșitul unei demonstrații complete
 QED -- Electrodinamică cuantică (din ), teoria cuantică relativistă a interacției electromagnetice
 QED: The Strange Theory of Light and Matter, o carte a fizicianului Richard Feynman despre electrodinamica cuantică
 QED project, bază de date de matematică
 QED -- Queen's Economics Department, de la Queen's University din Kingston, Ontario

Arte 

 QED (muzică), grup muzical de eurodance
 Q.E.D. (serial de televiziune SUA)
 Q.E.D. (manga), manga comică japoneză
 QED (roman) de Gertrude Stein
 QED (piesă) de Peter Parnell
 Q.E.D. (serial BBC) serial științific al companiei naționale de televiziune britanice The British Broadcasting Corporation
 Quod erat demonstrandum este un film românesc din 2014, regizat de Andrei Gruzsniczki.

Computing 

 QED (editor de text)
 Quantum Explosion Dynamo, obiect virtual dintr-un joc pe computer Commander Keen

Companii 

 Quantum Effect Devices, fabricant de microprocesoare
 Quality Education Data, purveyor of educational marketing data
 QED Books and software, fostă companie specializată în matematică, actualmente fuzionată cu compania Tarquin
 KQED, stație publică de radio și de televiziune din San Francisco, California
 WQED-FM, stație publică de radio și de televiziune (WQED (televiziune)) din Pittsburgh, Pennsylvania
 QED (cabluri audio), realizator de cabluri audio

Acronime de trei litere